Стенковой — фамилия; имеет мужскую форму Стенковой.
 Стенковой, Никита  Яковлевич (род. 1928) — советский работник сельского хозяйства, звеньевой совхоза «Волго-Дон», лауреат Государственной премии.
 Стенковой, Павел Макарович (род. 1918) — советский политический деятель.